Адатом, или адсорбированный атом — атом, который находится на поверхности кристалла. Один атом, кластер из атомов, молекул или кластеров молекул можно обозначить одним термином как «адсорбированные частицы». 

В процессе роста при молекулярно-лучевой эпитаксии адатомы движутся по поверхности, пока не найдут потенциальную яму для встраивания — обычно какой-нибудь дефект или вблизи ступеней растущего кристалла на поверхности. Его можно рассматривать как противоположный вакансии дефект кристалла.

В феврале 2012 года, ученые из Университета Нового Южного Уэльса использовали фосфин, чтобы точно расположить один атом кремния на поверхности эпитаксиального кремния. Это позволило создать одноатомный транзистор.

См. также 
 Модель поверхности Si(111)7×7

Примечания

Литература 
 

Физика поверхности